Wilhelm von Weimar ist der Name folgender Personen:
 Wilhelm I. (Weimar) († 963), Graf
 Wilhelm II. (Weimar) († 1003), Graf
 Wilhelm III. (Weimar) († 1039), Graf
 Wilhelm IV. (Weimar) († 1062), Graf
 Wilhelm (Weimar-Orlamünde) (1112–1140), Graf
 Wilhelm (Sachsen-Weimar) (1598–1662), Herzog

Siehe auch:
 Wilhelm Weimar